Il leone di Damasco, romanzo d'avventura scritto da Emilio Salgari.
Il leone di Damasco (1942), film diretto da Corrado D'Errico.